Антти Ноксо-Койвисто (, род. 10 июня 1955) — финский шахматист, мастер ФИДЕ.

Серебряный призер чемпионата Финляндии 1989 г. (в турнире разделил 1—2 места с А. Пюхяля, но уступил ему по дополнительным показателям).

В составе сборной Финляндии участник командного первенства Европы 1989 г. и ряда международных командных матчей.

Участник нескольких международных турниров, проводившихся на территории Финляндии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Ноксо-Койвисто в базе Chessgames
 Личная карточка А. Ноксо-Койвисто на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам